IBV est un sigle qui peut désigner :
 ÍBV Vestmannaeyjar, un club de football islandais ;
 Infectious Bronchitis Virus (en français, virus de la bronchite infectieuse aviaire).